Jarc bezeichnet:
 Jarc Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Jarc ist der Familienname folgender Personen:
 Blaž Jarc (* 1988), slowenischer Radrennfahrer
 Borut Jarc, slowenischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Jarz